Cette article présente les épisodes de la première saison de la série télévisée d'animation Archer.

Épisodes

Épisode 1 : Trouver la taupe (Mole Hunt)

Épisode 2 : Entraînement intensif (Training day)

Épisode 3 : Quota Ethnique (Diversity Hire)

Épisode 4 : Dîner meurtrier (Killing Utne)

Épisode 5 : Opération Séduction (Honeypot)

Épisode 6 : Skorpio

Épisode 7 : Titanic dans le ciel (Skytanic)

Épisode 8 : Syndic d'espionnage (The Rock)

Épisode 9 : Promotion Canapé (Job Offer)

Épisode 10 : Le mal de mère (Dial M for Mother)

DVD  
  :
 L'intégrale de la saison 1 est sortie le 2 mai 2011 chez Twentieth Century Fox, l'audio est uniquement en anglais (

Références 
 Seidman, Robert (January 27, 2010). ""Archer " Returns for Season 2, Here's a Season 1 Ratings Recap". TV by the Numbers. Archived from the original on July 17, 2014. Retrieved January 27, 2010.

Archer1